Der Name Panopaea bezeichnet
 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Panopaea (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (70) Panopaea